Jikeli este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Berta Jikeli (1911-2000), atletă din România
 Erwin Peter Jikeli (n. 1953), istoric și scriitor de limba germană, originar din România